Szent Lélek Ispotály, Buda
 Szentlélek-ispotály, Kolozsvár
 Szentlélek-ispotály, Nagyszeben